Sadoul peut désigner :

Adrien Sadoul, militant nationaliste et résistant français, neveu de Charles Sadoul
Barbara Sadoul, écrivain française née en 1968, spécialisée dans le fantastique, et également comédienne et professeur de théâtre
Charles Sadoul, écrivain, homme de presse, conservateur français, père de Georges Sadoul
Georges Sadoul, écrivain français, historien du cinéma
Prix Georges-Sadoul
Jacques Sadoul
Jacques Sadoul (éditeur), directeur de collection, directeur littéraire et écrivain français
Jacques Sadoul (homme politique), militant communiste français
Jean Sadoul, ancien président de la Ligue de football professionnel
 Numa Sadoul, haut fonctionnaire colonial français, père de l'auteur, comédien et metteur en scène
Numa Sadoul, auteur, comédien et metteur en scène français

Homonymie de patronyme